Кенсо — покинутый аул в Шаройском районе Чечни.

География 
Аул расположен на берегу реки Шароаргун, к северо-востоку от районного центра Химой.

Ближайшие населённые пункты: на юго-востоке — сёла Бути и Кенхи, на юго-западе — село Химой, на севере — село Нохчи-Келой, на северо-востоке — село Буни.

Примечания 

 

Исчезнувшие населённые пункты Шаройского района